

495001–495100 

|-bgcolor=#fefefe
| 495001 || || 6 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#fefefe
| 495002 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#fefefe
| 495003 || || 13 de maig de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#fefefe
| 495004 || || 22 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#fefefe
| 495005 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#fefefe
| 495006 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#d6d6d6
| 495007 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#fefefe
| 495008 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#d6d6d6
| 495009 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#fefefe
| 495010 || || 18 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 495011 || || 13 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#d6d6d6
| 495012 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#fefefe
| 495013 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#fefefe
| 495014 || || 10 de setembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 495015 || || 11 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#fefefe
| 495016 || || 1 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 495017 || || 12 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#fefefe
| 495018 || || 11 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 495019 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#fefefe
| 495020 || || 5 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#FFC2E0
| 495021 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 495022 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 495023 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 495024 || || 28 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#d6d6d6
| 495025 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#d6d6d6
| 495026 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 495027 || || 30 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 495028 || || 19 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#fefefe
| 495029 || || 18 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 495030 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 495031 || || 19 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 495032 || || 29 d'octubre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#d6d6d6
| 495033 || || 11 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 495034 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 495035 || || 2 de novembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#d6d6d6
| 495036 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#C2FFFF
| 495037 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || L4 ||  —
|-id=038 bgcolor=#fefefe
| 495038 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 495039 || || 1 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#d6d6d6
| 495040 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 495041 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 495042 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 495043 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 495044 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#d6d6d6
| 495045 || || 25 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#d6d6d6
| 495046 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#d6d6d6
| 495047 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 495048 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#d6d6d6
| 495049 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#d6d6d6
| 495050 || || 10 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#d6d6d6
| 495051 || || 21 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 495052 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#d6d6d6
| 495053 || || 4 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 495054 || || 13 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#d6d6d6
| 495055 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#d6d6d6
| 495056 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 495057 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 495058 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#d6d6d6
| 495059 || || 5 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 495060 || || 24 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 495061 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 495062 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#d6d6d6
| 495063 || || 23 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 495064 || || 10 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#d6d6d6
| 495065 || || 26 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 495066 || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#d6d6d6
| 495067 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#d6d6d6
| 495068 || || 1 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 495069 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#d6d6d6
| 495070 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#d6d6d6
| 495071 || || 11 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#d6d6d6
| 495072 || || 11 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#d6d6d6
| 495073 || || 2 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 495074 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#d6d6d6
| 495075 || || 21 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#d6d6d6
| 495076 || || 29 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#d6d6d6
| 495077 || || 6 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#d6d6d6
| 495078 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 495079 || || 27 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#d6d6d6
| 495080 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 495081 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 495082 || || 1 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#d6d6d6
| 495083 || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 495084 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#d6d6d6
| 495085 || || 28 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#d6d6d6
| 495086 || || 24 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#fefefe
| 495087 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#fefefe
| 495088 || || 18 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#FA8072
| 495089 || || 3 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#fefefe
| 495090 || || 20 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#fefefe
| 495091 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#fefefe
| 495092 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#fefefe
| 495093 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#fefefe
| 495094 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#fefefe
| 495095 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 495096 || || 26 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#fefefe
| 495097 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#fefefe
| 495098 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#E9E9E9
| 495099 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#fefefe
| 495100 || || 20 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

495101–495200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 495101 || || 22 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#FFC2E0
| 495102 || || 15 d'octubre de 2006 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. || APO ||  —
|-id=103 bgcolor=#E9E9E9
| 495103 || || 28 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#fefefe
| 495104 || || 24 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 495105 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#fefefe
| 495106 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#fefefe
| 495107 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 495108 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#fefefe
| 495109 || || 5 d'octubre de 2011 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 495110 || || 21 d'octubre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 495111 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#fefefe
| 495112 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#fefefe
| 495113 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#fefefe
| 495114 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#fefefe
| 495115 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#fefefe
| 495116 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#E9E9E9
| 495117 || || 13 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#fefefe
| 495118 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 495119 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#fefefe
| 495120 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#fefefe
| 495121 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 495122 || || 10 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#FA8072
| 495123 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#fefefe
| 495124 || || 18 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#fefefe
| 495125 || || 15 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#d6d6d6
| 495126 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 495127 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#fefefe
| 495128 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 495129 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 495130 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 495131 || || 13 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 495132 || || 27 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 495133 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 495134 || || 14 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 495135 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 495136 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 495137 || || 26 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#E9E9E9
| 495138 || || 31 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 495139 || || 24 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 495140 || || 20 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#E9E9E9
| 495141 || || 18 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#E9E9E9
| 495142 || || 20 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#fefefe
| 495143 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 495144 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 495145 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 495146 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 495147 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 495148 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 495149 || || 28 de desembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 495150 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 495151 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#E9E9E9
| 495152 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#FA8072
| 495153 || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 495154 || || 29 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 495155 || || 19 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 495156 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 495157 || || 1 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 495158 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 495159 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 495160 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 495161 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#FA8072
| 495162 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 495163 || || 5 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 495164 || || 25 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#d6d6d6
| 495165 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#d6d6d6
| 495166 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#E9E9E9
| 495167 || || 16 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#FFC2E0
| 495168 || || 28 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=169 bgcolor=#d6d6d6
| 495169 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#d6d6d6
| 495170 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#fefefe
| 495171 || || 28 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 495172 || || 14 de maig de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 495173 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#fefefe
| 495174 || || 7 de novembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 495175 || || 14 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 495176 || || 17 de juny de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#FA8072
| 495177 || || 5 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#d6d6d6
| 495178 || || 20 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#d6d6d6
| 495179 || || 16 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 495180 || || 30 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#E9E9E9
| 495181 Rogerwaters || || 15 d'agost de 2012 || Tincana || M. Żołnowski, M. Kusiak ||  || 
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 495182 || || 22 d'agost de 2012 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 495183 || || 4 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 495184 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 495185 || || 5 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#E9E9E9
| 495186 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#FFC2E0
| 495187 || || 13 de novembre de 2012 || Socorro || LINEAR || APOPHA ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 495188 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#C2E0FF
| 495189 || || 28 de setembre de 2013 || Cerro Tololo || CTIO-DECam || res1:2 ||  —
|-id=190 bgcolor=#C2E0FF
| 495190 || || 12 de novembre de 2012 || Cerro Tololo || CTIO-DECam || SDO ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 495191 || || 5 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#fefefe
| 495192 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#fefefe
| 495193 || || 27 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#C2FFFF
| 495194 || || 27 de setembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || L4 ||  —
|-id=195 bgcolor=#FA8072
| 495195 || || 31 d'octubre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#fefefe
| 495196 || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#fefefe
| 495197 || || 3 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#fefefe
| 495198 || || 1 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#fefefe
| 495199 || || 16 de març de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#fefefe
| 495200 || || 3 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

495201–495300 

|-bgcolor=#fefefe
| 495201 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#fefefe
| 495202 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 495203 || || 4 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#fefefe
| 495204 || || 8 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#fefefe
| 495205 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#fefefe
| 495206 || || 12 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 495207 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#fefefe
| 495208 || || 3 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 495209 || || 9 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#fefefe
| 495210 || || 5 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#fefefe
| 495211 || || 2 de març de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#fefefe
| 495212 || || 19 de maig de 2010 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#fefefe
| 495213 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#fefefe
| 495214 || || 11 de febrer de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#fefefe
| 495215 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 495216 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#fefefe
| 495217 || || 20 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#fefefe
| 495218 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 495219 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#fefefe
| 495220 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#fefefe
| 495221 || || 24 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#FFC2E0
| 495222 || || 7 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 495223 || || 11 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#E9E9E9
| 495224 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 495225 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 495226 || || 7 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#E9E9E9
| 495227 || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 495228 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 495229 || || 2 d'agost de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#E9E9E9
| 495230 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 495231 || || 24 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 495232 || || 14 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 495233 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 495234 || || 10 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#d6d6d6
| 495235 || || 21 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 495236 || || 22 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#E9E9E9
| 495237 || || 28 d'agost de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 495238 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 495239 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 495240 || || 15 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#E9E9E9
| 495241 || || 7 de maig de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#E9E9E9
| 495242 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 495243 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 495244 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 495245 || || 30 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#E9E9E9
| 495246 || || 16 de maig de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 495247 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 495248 || || 6 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#E9E9E9
| 495249 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 495250 || || 26 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 495251 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#d6d6d6
| 495252 || || 12 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 495253 Hanszimmer || || 30 de juliol de 2013 || Tincana || M. Kusiak, M. Żołnowski ||  || 
|-id=254 bgcolor=#E9E9E9
| 495254 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#E9E9E9
| 495255 || || 5 de juny de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#E9E9E9
| 495256 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#d6d6d6
| 495257 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#d6d6d6
| 495258 || || 31 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#d6d6d6
| 495259 || || 16 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 495260 || || 20 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#E9E9E9
| 495261 || || 11 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#d6d6d6
| 495262 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#d6d6d6
| 495263 || || 3 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 495264 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#E9E9E9
| 495265 || || 15 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#E9E9E9
| 495266 || || 21 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 495267 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#E9E9E9
| 495268 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 495269 || || 2 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 495270 || || 30 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#E9E9E9
| 495271 || || 30 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#E9E9E9
| 495272 || || 30 de juliol de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 495273 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 495274 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#d6d6d6
| 495275 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 495276 || || 29 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 495277 || || 14 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#FFC2E0
| 495278 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 495279 || || 2 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#d6d6d6
| 495280 || || 26 de novembre de 2008 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#E9E9E9
| 495281 || || 18 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 495282 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 495283 || || 1 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 495284 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#d6d6d6
| 495285 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 495286 || || 5 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#d6d6d6
| 495287 || || 11 de setembre de 2013 || Tincana || M. Żołnowski, M. Kusiak ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 495288 || || 27 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#d6d6d6
| 495289 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#d6d6d6
| 495290 || || 8 d'octubre de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#E9E9E9
| 495291 || || 13 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#d6d6d6
| 495292 || || 2 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#d6d6d6
| 495293 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 495294 || || 16 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#d6d6d6
| 495295 || || 3 d'octubre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#d6d6d6
| 495296 || || 8 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#C2E0FF
| 495297 || || 13 d'octubre de 2013 || Cerro Tololo || CTIO-DECam || res3:7 ||  —
|-id=298 bgcolor=#d6d6d6
| 495298 || || 30 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#d6d6d6
| 495299 || || 1 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 495300 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

495301–495400 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 495301 || || 31 de maig de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 495302 || || 6 de gener de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#d6d6d6
| 495303 || || 1 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 495304 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 495305 || || 3 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 495306 || || 3 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 495307 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 495308 || || 7 de gener de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 495309 || || 29 de juliol de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 495310 || || 21 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 495311 || || 7 de març de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 495312 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 495313 || || 23 de febrer de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 495314 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 495315 || || 11 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#FFC2E0
| 495316 || || 21 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=317 bgcolor=#FA8072
| 495317 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 495318 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#E9E9E9
| 495319 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#d6d6d6
| 495320 || || 5 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#d6d6d6
| 495321 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 495322 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#FFC2E0
| 495323 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || APO ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 495324 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 495325 || || 6 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 495326 || || 27 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#d6d6d6
| 495327 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 495328 || || 9 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 495329 || || 8 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 495330 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#FFC2E0
| 495331 || || 21 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=332 bgcolor=#E9E9E9
| 495332 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 495333 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 495334 || || 20 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 495335 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 495336 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 495337 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 495338 || || 2 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 495339 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 495340 || || 19 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 495341 || || 10 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 495342 || || 31 de desembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 495343 || || 16 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 495344 || || 20 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 495345 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 495346 || || 7 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 495347 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 495348 || || 26 de maig de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#E9E9E9
| 495349 || || 18 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 495350 || || 1 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 495351 || || 18 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 495352 || || 12 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 495353 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 495354 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 495355 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 495356 || || 7 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 495357 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 495358 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 495359 || || 17 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 495360 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 495361 || || 7 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 495362 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#d6d6d6
| 495363 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 495364 || || 23 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 495365 || || 30 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 495366 || || 26 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 495367 || || 30 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 495368 || || 11 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#d6d6d6
| 495369 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 495370 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 495371 || || 3 d'octubre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 495372 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#E9E9E9
| 495373 || || 11 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#d6d6d6
| 495374 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 495375 || || 18 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 495376 || || 13 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#E9E9E9
| 495377 || || 19 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 495378 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 495379 || || 29 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#d6d6d6
| 495380 || || 26 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 495381 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 495382 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 495383 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 495384 || || 7 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 495385 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#fefefe
| 495386 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 495387 || || 5 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 495388 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#d6d6d6
| 495389 || || 12 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 495390 || || 17 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 495391 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#E9E9E9
| 495392 || || 16 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 495393 || || 1 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 495394 || || 24 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#E9E9E9
| 495395 || || 13 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 495396 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 495397 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#FA8072
| 495398 || || 22 d'agost de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 495399 || || 2 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 495400 || || 12 de gener de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

495401–495500 

|-bgcolor=#fefefe
| 495401 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 495402 || || 10 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 495403 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 495404 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 495405 || || 2 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 495406 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#E9E9E9
| 495407 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 495408 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#E9E9E9
| 495409 || || 30 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 495410 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 495411 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#d6d6d6
| 495412 || || 4 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 495413 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 495414 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#E9E9E9
| 495415 || || 18 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 495416 || || 19 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#FFC2E0
| 495417 || || 30 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 495418 || || 12 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 495419 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 495420 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 495421 || || 22 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 495422 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 495423 || || 4 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 495424 || || 31 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 495425 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#E9E9E9
| 495426 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#d6d6d6
| 495427 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 495428 || || 1 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 495429 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 495430 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#E9E9E9
| 495431 || || 12 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 495432 || || 5 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 495433 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 495434 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#E9E9E9
| 495435 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 495436 || || 10 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 495437 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 495438 || || 14 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 495439 || || 12 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 495440 || || 28 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 495441 || || 4 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 495442 || || 24 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#E9E9E9
| 495443 || || 27 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 495444 || || 25 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 495445 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 495446 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 495447 || || 21 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 495448 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 495449 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 495450 || || 4 de setembre de 1997 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 495451 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#d6d6d6
| 495452 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 495453 || || 30 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#E9E9E9
| 495454 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#E9E9E9
| 495455 || || 6 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#E9E9E9
| 495456 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 495457 || || 14 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#E9E9E9
| 495458 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#E9E9E9
| 495459 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 495460 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#E9E9E9
| 495461 || || 15 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#E9E9E9
| 495462 || || 11 de març de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 495463 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#E9E9E9
| 495464 || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 495465 || || 11 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 495466 || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 495467 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 495468 || || 21 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#E9E9E9
| 495469 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 495470 || || 3 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 495471 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 495472 || || 4 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 495473 || || 1 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 495474 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 495475 || || 28 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 495476 || || 6 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 495477 || || 27 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#E9E9E9
| 495478 || || 23 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#E9E9E9
| 495479 || || 27 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#E9E9E9
| 495480 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 495481 || || 25 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 495482 || || 30 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 495483 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 495484 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#E9E9E9
| 495485 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#d6d6d6
| 495486 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 495487 || || 28 d'agost de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#d6d6d6
| 495488 || || 15 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#d6d6d6
| 495489 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 495490 || || 28 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#fefefe
| 495491 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#E9E9E9
| 495492 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#d6d6d6
| 495493 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 495494 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 495495 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#d6d6d6
| 495496 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 495497 || || 13 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#fefefe
| 495498 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 495499 || || 3 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 495500 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

495501–495600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 495501 || || 27 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 495502 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 495503 || || 30 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 495504 || || 14 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 495505 || || 11 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#E9E9E9
| 495506 || || 26 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#fefefe
| 495507 || || 17 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 495508 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 495509 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#E9E9E9
| 495510 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#FFC2E0
| 495511 || || 31 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 495512 || || 8 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#E9E9E9
| 495513 || || 11 de juliol de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 495514 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 495515 || || 30 de juliol de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 495516 || || 30 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 495517 || || 21 d'octubre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 495518 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#E9E9E9
| 495519 || || 29 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#d6d6d6
| 495520 || || 3 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 495521 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#E9E9E9
| 495522 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#d6d6d6
| 495523 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 495524 || || 27 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 495525 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 495526 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 495527 || || 26 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#d6d6d6
| 495528 || || 15 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 495529 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 495530 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 495531 || || 30 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 495532 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 495533 || || 5 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 495534 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 495535 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 495536 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#d6d6d6
| 495537 || || 15 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#E9E9E9
| 495538 || || 2 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 495539 || || 8 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 495540 || || 18 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 495541 || || 17 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 495542 || || 17 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 495543 || || 31 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 495544 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 495545 || || 9 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 495546 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 495547 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 495548 || || 4 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#fefefe
| 495549 || || 14 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 495550 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#d6d6d6
| 495551 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#FA8072
| 495552 || || 15 de juny de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 495553 || || 7 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 495554 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#d6d6d6
| 495555 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 495556 || || 25 de setembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 495557 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 495558 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#d6d6d6
| 495559 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#d6d6d6
| 495560 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#d6d6d6
| 495561 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 495562 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#d6d6d6
| 495563 || || 30 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 495564 || || 12 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 495565 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 495566 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 495567 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 495568 || || 13 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 495569 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 495570 || || 27 de setembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 495571 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 495572 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 495573 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 495574 || || 17 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 495575 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#d6d6d6
| 495576 || || 13 de juny de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#d6d6d6
| 495577 || || 26 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#fefefe
| 495578 || || 8 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 495579 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 495580 || || 20 de desembre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 495581 || || 18 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 495582 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 495583 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 495584 || || 22 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 495585 || || 27 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#d6d6d6
| 495586 || || 13 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#d6d6d6
| 495587 || || 19 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#d6d6d6
| 495588 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 495589 || || 13 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 495590 || || 15 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#fefefe
| 495591 || || 14 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 495592 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 495593 || || 14 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 495594 || || 21 de juny de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 495595 || || 26 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 495596 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 495597 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#d6d6d6
| 495598 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#d6d6d6
| 495599 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 495600 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

495601–495700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 495601 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 495602 || || 15 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#C2E0FF
| 495603 || || 13 de març de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS || res2:5 ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 495604 || || 4 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#fefefe
| 495605 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 495606 || || 7 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 495607 || || 25 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 495608 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#fefefe
| 495609 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 495610 || || 24 de maig de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#fefefe
| 495611 || || 28 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#fefefe
| 495612 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#C2E0FF
| 495613 || || 25 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || cubewano? ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 495614 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#FFC2E0
| 495615 || || 13 de juliol de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS || ATE ||  —
|-id=616 bgcolor=#fefefe
| 495616 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 495617 || || 5 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#fefefe
| 495618 || || 16 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#fefefe
| 495619 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#d6d6d6
| 495620 || || 8 d'octubre de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#fefefe
| 495621 || || 21 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#fefefe
| 495622 || || 7 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#fefefe
| 495623 || || 7 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#fefefe
| 495624 || || 29 d'agost de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 495625 || || 17 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#E9E9E9
| 495626 || || 17 de desembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#fefefe
| 495627 || || 2 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 495628 || || 10 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#fefefe
| 495629 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#fefefe
| 495630 || || 11 de març de 1996 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#fefefe
| 495631 || || 13 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 495632 || || 25 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#E9E9E9
| 495633 || || 19 de gener de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 495634 || || 2 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#E9E9E9
| 495635 || || 30 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#fefefe
| 495636 || || 4 de desembre de 2015 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 495637 || || 27 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#E9E9E9
| 495638 || || 30 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#E9E9E9
| 495639 || || 21 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#fefefe
| 495640 || || 30 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#E9E9E9
| 495641 || || 11 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#E9E9E9
| 495642 || || 18 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#E9E9E9
| 495643 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#E9E9E9
| 495644 || || 19 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 495645 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#fefefe
| 495646 || || 15 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 495647 || || 31 de desembre de 2015 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#E9E9E9
| 495648 || || 14 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 495649 || || 21 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#fefefe
| 495650 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 495651 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 495652 || || 17 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 495653 || || 25 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 495654 || || 18 de desembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 495655 || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#fefefe
| 495656 || || 24 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 495657 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 495658 || || 12 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 495659 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 495660 || || 31 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 495661 || || 26 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 495662 || || 26 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#E9E9E9
| 495663 || || 18 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 495664 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 495665 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 495666 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 495667 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 495668 || || 8 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 495669 || || 18 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#E9E9E9
| 495670 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#E9E9E9
| 495671 || || 31 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 495672 || || 29 de febrer de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#E9E9E9
| 495673 || || 6 de desembre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 495674 || || 28 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#fefefe
| 495675 || || 12 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#E9E9E9
| 495676 || || 26 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 495677 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#E9E9E9
| 495678 || || 10 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#E9E9E9
| 495679 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 495680 || || 16 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 495681 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#E9E9E9
| 495682 || || 26 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 495683 || || 28 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#E9E9E9
| 495684 || || 1 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#E9E9E9
| 495685 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#E9E9E9
| 495686 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 495687 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 495688 || || 5 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 495689 || || 30 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#E9E9E9
| 495690 || || 14 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 495691 || || 4 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#E9E9E9
| 495692 || || 2 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 495693 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 495694 || || 6 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#fefefe
| 495695 || || 31 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#E9E9E9
| 495696 || || 10 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 495697 || || 17 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#E9E9E9
| 495698 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 495699 || || 24 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#E9E9E9
| 495700 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

495701–495800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 495701 || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 495702 || || 28 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#E9E9E9
| 495703 || || 31 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#E9E9E9
| 495704 || || 2 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 495705 || || 20 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 495706 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 495707 || || 7 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 495708 || || 14 d'agost de 2012 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 495709 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#fefefe
| 495710 || || 17 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 495711 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 495712 || || 10 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 495713 || || 30 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 495714 || || 9 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 495715 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 495716 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 495717 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#fefefe
| 495718 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 495719 || || 23 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 495720 || || 3 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#fefefe
| 495721 || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 495722 || || 16 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 495723 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 495724 || || 17 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 495725 || || 12 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 495726 || || 27 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 495727 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 495728 || || 21 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#E9E9E9
| 495729 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 495730 || || 18 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 495731 || || 28 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 495732 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 495733 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#E9E9E9
| 495734 || || 29 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 495735 || || 19 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 495736 || || 30 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#E9E9E9
| 495737 || || 29 de febrer de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 495738 || || 15 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#E9E9E9
| 495739 || || 10 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 495740 || || 14 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 495741 || || 10 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 495742 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 495743 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 495744 || || 21 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 495745 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 495746 || || 4 de febrer de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#E9E9E9
| 495747 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 495748 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 495749 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 495750 || || 11 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#d6d6d6
| 495751 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 495752 || || 21 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#fefefe
| 495753 || || 3 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 495754 || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 495755 || || 8 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 495756 || || 6 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 495757 || || 25 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 495758 || || 5 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#E9E9E9
| 495759 Jandesselberger || || 10 de febrer de 2013 || Tincana || M. Kusiak, M. Żołnowski ||  || 
|-id=760 bgcolor=#FA8072
| 495760 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#fefefe
| 495761 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 495762 || || 7 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#fefefe
| 495763 || || 24 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 495764 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 495765 || || 7 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#E9E9E9
| 495766 || || 27 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 495767 || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 495768 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 495769 || || 16 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 495770 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 495771 || || 21 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 495772 || || 27 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#E9E9E9
| 495773 || || 21 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 495774 || || 24 de febrer de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 495775 || || 17 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#E9E9E9
| 495776 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 495777 || || 26 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 495778 || || 27 de febrer de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 495779 || || 5 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 495780 || || 26 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 495781 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 495782 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 495783 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 495784 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#E9E9E9
| 495785 || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#d6d6d6
| 495786 || || 18 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 495787 || || 13 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 495788 || || 28 de juny de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 495789 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#E9E9E9
| 495790 || || 30 de novembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 495791 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#d6d6d6
| 495792 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 495793 || || 12 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#d6d6d6
| 495794 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#E9E9E9
| 495795 || || 29 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#E9E9E9
| 495796 || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 495797 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 495798 || || 20 de maig de 2006 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 495799 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 495800 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

495801–495900 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 495801 || || 26 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 495802 || || 10 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#fefefe
| 495803 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 495804 || || 21 d'octubre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#E9E9E9
| 495805 || || 18 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 495806 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#E9E9E9
| 495807 || || 26 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 495808 || || 4 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 495809 || || 20 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 495810 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 495811 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#E9E9E9
| 495812 || || 16 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 495813 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 495814 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#fefefe
| 495815 || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#E9E9E9
| 495816 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#d6d6d6
| 495817 || || 21 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#d6d6d6
| 495818 || || 8 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 495819 || || 21 d'abril de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 495820 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 495821 || || 14 de desembre de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 495822 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#d6d6d6
| 495823 || || 20 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 495824 || || 3 de desembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 495825 || || 22 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#fefefe
| 495826 || || 22 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#fefefe
| 495827 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 495828 || || 7 de març de 1981 || Siding Spring || S. J. Bus ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#FFC2E0
| 495829 || || 6 de juny de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || APO ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 495830 || || 9 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#FA8072
| 495831 || || 5 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#FA8072
| 495832 || || 7 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#FFC2E0
| 495833 || || 20 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 495834 || || 23 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 495835 || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#d6d6d6
| 495836 || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 495837 || || 21 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#d6d6d6
| 495838 || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#E9E9E9
| 495839 || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#E9E9E9
| 495840 || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#E9E9E9
| 495841 || || 18 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#d6d6d6
| 495842 || || 14 de desembre de 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#E9E9E9
| 495843 || || 19 de novembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 495844 || || 5 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 495845 || || 15 d'agost de 2002 || Vicques || M. Ory ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 495846 || || 11 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#fefefe
| 495847 || || 8 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#FFC2E0
| 495848 || || 20 d'agost de 2002 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 495849 || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 495850 || || 13 de setembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#FA8072
| 495851 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#fefefe
| 495852 || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 495853 || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 495854 || || 24 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 495855 || || 23 de maig de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#FA8072
| 495856 || || 27 de maig de 2003 || Nogales || M. Schwartz, P. R. Holvorcem ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#FFC2E0
| 495857 || || 23 de juny de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || AMO ||  —
|-id=858 bgcolor=#FFC2E0
| 495858 || || 27 de juny de 2003 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 495859 || || 20 de setembre de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 495860 || || 17 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#FA8072
| 495861 || || 16 d'octubre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#d6d6d6
| 495862 || || 21 de novembre de 2003 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#FA8072
| 495863 || || 1 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#E9E9E9
| 495864 || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 495865 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#FA8072
| 495866 || || 16 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 495867 || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 495868 || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 495869 || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 495870 || || 10 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#FA8072
| 495871 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 495872 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 495873 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#d6d6d6
| 495874 || || 8 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 495875 || || 8 de setembre de 2004 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#fefefe
| 495876 || || 6 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 495877 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 495878 || || 9 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#fefefe
| 495879 || || 10 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 495880 || || 12 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 495881 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#E9E9E9
| 495882 || || 11 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 495883 || || 12 de setembre de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 495884 || || 15 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#E9E9E9
| 495885 || || 16 de setembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 495886 || || 27 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 495887 || || 4 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 495888 || || 8 d'octubre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#E9E9E9
| 495889 || || 10 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 495890 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#FFC2E0
| 495891 || || 10 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=892 bgcolor=#fefefe
| 495892 || || 3 de novembre de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#fefefe
| 495893 || || 2 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 495894 || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 495895 || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 495896 || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 495897 || || 27 de juny de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 495898 || || 1 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 495899 || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 495900 || || 27 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

495901–496000 

|-bgcolor=#fefefe
| 495901 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#E9E9E9
| 495902 || || 27 d'agost de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 495903 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 495904 || || 12 de setembre de 2005 || 7300 || 7300 Obs. ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 495905 || || 24 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 495906 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 495907 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 495908 || || 22 de setembre de 2005 || Palomar || NEAT ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#fefefe
| 495909 || || 26 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 495910 || || 7 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 495911 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 495912 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 495913 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 495914 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 495915 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 495916 || || 26 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 495917 || || 29 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#E9E9E9
| 495918 || || 22 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#E9E9E9
| 495919 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 495920 || || 2 de novembre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#fefefe
| 495921 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 495922 || || 6 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#fefefe
| 495923 || || 25 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 495924 || || 30 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 495925 || || 26 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 495926 || || 25 de desembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#E9E9E9
| 495927 || || 3 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 495928 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 495929 || || 30 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#FFC2E0
| 495930 || || 5 de gener de 2006 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 495931 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#fefefe
| 495932 || || 8 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#fefefe
| 495933 || || 2 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#fefefe
| 495934 || || 26 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 495935 || || 1 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#d6d6d6
| 495936 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#d6d6d6
| 495937 || || 27 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#fefefe
| 495938 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 495939 || || 8 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#fefefe
| 495940 || || 18 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#fefefe
| 495941 || || 11 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#fefefe
| 495942 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 495943 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#FA8072
| 495944 || || 24 de setembre de 2006 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 495945 || || 21 de juliol de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 495946 || || 19 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 495947 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#E9E9E9
| 495948 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#fefefe
| 495949 || || 17 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#fefefe
| 495950 || || 20 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 495951 || || 28 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 495952 || || 16 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 495953 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#FA8072
| 495954 || || 21 de desembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 495955 || || 25 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 495956 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 495957 || || 10 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#d6d6d6
| 495958 || || 9 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#FFC2E0
| 495959 || || 21 de juny de 2007 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=960 bgcolor=#FFC2E0
| 495960 || || 24 de juny de 2007 || Socorro || LINEAR || APO ||  —
|-id=961 bgcolor=#fefefe
| 495961 || || 9 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 495962 || || 4 de setembre de 2007 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#fefefe
| 495963 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#fefefe
| 495964 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 495965 || || 13 de setembre de 2007 || Altschwendt || W. Ries ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#FA8072
| 495966 || || 14 de setembre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#fefefe
| 495967 || || 23 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#fefefe
| 495968 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 495969 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 495970 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 495971 || || 14 de setembre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 495972 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#FA8072
| 495973 || || 6 d'octubre de 2007 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#d6d6d6
| 495974 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 495975 || || 5 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#fefefe
| 495976 || || 7 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 495977 || || 13 de setembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#fefefe
| 495978 || || 6 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 495979 || || 4 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#fefefe
| 495980 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 495981 || || 11 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 495982 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 495983 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 495984 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 495985 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#fefefe
| 495986 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#FA8072
| 495987 || || 9 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#E9E9E9
| 495988 || || 8 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#fefefe
| 495989 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#fefefe
| 495990 || || 7 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#fefefe
| 495991 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 495992 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 495993 || || 16 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#E9E9E9
| 495994 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 495995 || || 16 d'octubre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#fefefe
| 495996 || || 1 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#FA8072
| 495997 || || 4 de novembre de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 495998 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#d6d6d6
| 495999 || || 19 d'octubre de 2007 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#E9E9E9
| 496000 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (495001)-(500000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (490001-500000)